Ішна () — португальська власна назва.

Топоніми

Ішна (річка) 
 Ішна (Португалія) — парафія.